Shill ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Shill (William Roy Shill; 1923–1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Jack Shill (John Walker Shill; 1913–1976), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Schill
 Lockvogel (Person)